Bejeweled – videogioco del 2001
 Bejeweled – singolo promozionale di Taylor Swift del 2022